Введенский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Введенский сельсовет — в Кетовском районе Курганской области.
 Введенский сельсовет — в Мишкинском районе Курганской области.
 Введенский сельсовет — в Липецком районе Липецкой области.
 Введенский сельсовет — в Хлевенском районе Липецкой области.
 Введенский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (до 1994)
 Введенский сельсовет — в Звенигородском (1929—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области